een kleine doos
 Doosje (buurtschap), een buurtschap in de Nederlandse provincie Overijssel
 Vulva, doosje is een uitdrukking voor de uitwendige vrouwelijke geslachtsdelen